Géorgie ou Georgie est un nom propre qui peut désigner :

Personnalités 
 Géorgie († 520), vierge à Clermont en Auvergne, considérée comme sainte par l'Église catholique.

Toponyme 

 la Géorgie, un pays indépendant situé dans le Caucase ;
 la Géorgie (parfois orthographiée Georgie), un État des États-Unis ;
 le détroit de Géorgie, détroit qui sépare le continent américain de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique (Canada) ;
 la Géorgie du Sud, île britannique de l'océan Atlantique, appelée île de Géorgie de 1775 à 1819 ;
 la Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud, territoire britannique d'outre-mer du sud de l'océan Atlantique.

Fiction 
 Georgie, dessin animé japonais

Notes et références